Флориан Граф (; ) — немецкий биатлонист. После окончания сезона 2017/2018 завершил карьеру.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Карьера в Кубке мира 
 18 декабря 2010 года — дебютировал в спринтерской гонке в Поклюке — 84-е место.

Общий зачет в Кубке мира 
 2010—2011 — 58-е место (87 очков)
 2011—2012 — 21-е место (428 очков)
 2012—2013 — 25-е место (371 очко)

Личная жизнь 
Ранее Граф работал на главной таможне Мюнхена. Его увлечениями являются езда на горном велосипеде и мотоцикле, а также игра на саксофоне. Любимые исполнители — Давид Гетта, Джейсон Деруло, группы Bruno Mars и Die Zitronen Püppies. Любимые фильмы — «Начало», «Матрица», «Бесславные ублюдки» и «Два с половиной человека».

Интересные факты 
 На 4-м этапе Кубка мира 2012/2013 в Оберхофе Флориан Граф заработал дисквалификацию: во время спринтерской гонки на втором огневом рубеже он попытался убрать воду из диоптра, повернув заряженную винтовку на себя. Судьи расценили это как нарушение техники безопасности.

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты Германии
Чемпионы Европы по биатлону